Ahanechet (Ahanacht) ist der Name von:

 Ahanechet (Palastschreiber), einem altägyptischen Beamten
 Ahanechet (Goldschmied), einem altägyptischen Handwerker